Натуральне число 812
 812 рік до нашої ери
 812 рік нашої ери